87-й истребительный авиационный полк (87-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк своё наименование не менял:
 87-й истребительный авиационный полк

Создание полка 
87-й истребительный авиационный полк начал сформирован 22 марта 1940 года в Киевском Особом военном округе на аэродроме Бучач в составе 4-х эскадрилий на самолётах И-16. Вошёл в состав 38-й истребительной авиабригады ВВС КОВО.

Расформирование полка 
87-й истребительный авиационный полк 05 августа 1941 года исключён из действующей армии и расформирован в составе ВВС Юго-Западного фронта.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 22 июня 1941 года по 5 августа 1941 года.

Командиры полка 
 майор Сульдин Иван Степанович.

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
Освобождение Бессарабии (1940) Великая Отечественная война (1941—1941):
 Приграничные сражения — с 22 июня 1941 года по 29 июня 1941 года.
 Киевская операция — с 7 июля 1941 года по 26 сентября 1941 года.

Отличившиеся воины 
  Карнач Степан Андреевич, лётчик полка, Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза будучи штурманом 247-го истребительного авиационного полка 203-й истребительной авиационной дивизии 1-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР 4 февраля 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1463
  Кондратюк Александр Александрович, лётчик полка, Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза будучи заместителем командира эскадрильи 5-го гвардейского истребительного авиационного полка 11-й гвардейской истребительной авиационной дивизии Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 мая 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза. Золотая Звезда № 567
  Котов Александр Григорьевич, лётчик полка, Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза будучи заместителем командира эскадрильи 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 210-й истребительной авиационной дивизии 1-го истребительного авиационного корпуса 3-й Воздушной армии 22 февраля 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 813
  Орехов Владимир Александрович, лётчик полка, Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза будучи командиром звена 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 210-й истребительной авиационной дивизии 1-го истребительного авиационного корпуса 3-й Воздушной армии 01 мая 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 926
  Сырцов Дмитрий Дмитриевич, лётчик полка, Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза будучи заместителем командира 866-го истребительного авиационного полка 288-й истребительной авиационной дивизии 17-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 8084.

Лётчики-асы полка

Итоги боевой деятельности полка 
Итоговые сведения о результатах боевой работы полка в документах архивов МО РФ не найдены (в то же время по обрывочным данным из документов штаба 16 сад известно, что полком в первые дни войны одержано не менее 10 воздушных побед).

Самолёты на вооружении

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году